El término Le carnaval des revues puede hacer referencia a:

 Le carnaval des revues (Offenbach) (1860), opereta compuesta por Jacques Offenbach;
 El carnaval de los animales (1866), suite musical compuesta por Camille Saint-Saëns.